Allan Ramsay (1686-1758), poète écossais ;
 Allan Ramsay (1713-1784), fils du précédent, portraitiste écossais ;

Voir aussi 
 Alan Ramsay (1895-1973), militaire australien.